Kristin Sigurdsdatter (asi 1125–1178) byla norská princezna a matka krále Magnuse V. Norského.

Kristin byla dcerou krále Sigurda I. Norského a Malmfrid Kyjevské. Provdala se za Erlinga Skakkeho (Erling Ormsson Skakke), norského šlechtice, který je známý pro tažení s Rögnvaldem Kali Kolssonem, hrabětem z Orknejí. Měli syna Magnuse Erlingssona.

Kristin byla jediným legitimním dítětem krále Sigurda. V roce 1130 král Sigurd zemřel bez legitimních synů. Nemanželský syn Magnus Sigurdsson (Magnus IV. Sigurdsson Slepý) se stal králem Norska společně se svým strýcem Haraldem Gillem. Harald Gille měl čtyři syny, Inge, Eysteina, Sigurda a Magnuse Haraldssona, z nichž první tři se stali králi Norska.

Po smrti krále Ingeho v roce 1161 byl Kristinin syn Magnus korunován a v osmi letech byl jmenován králem (Magnus V. Erlingsson). Jako norský král vládl až do své smrti v roce 1184.

Předkové

Reference 

Norské princezny
Úmrtí v roce 1178
Ženy